

Prénom 
Vère (Verus) est un prénom masculin :
 Vère, évêque de Lyon () ;
 
 Vère , évêque de Vienne (),
 Vère II, évêque de Vienne ().

Hydronymie 
Vère est le nom de deux rivières françaises :
 la Vère, rivière de la région Midi-Pyrénées, affluent de l'Aveyron ;
 la Vère, rivière de Basse-Normandie, affluent du Noireau.

Fiction 
Vère est le prénom d'un personnage féminin de la série Game of Thrones dans sa version française (Gilly en VO).